Mormann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mormann (1851–1940), Bildhauer der Wiedenbrücker Schule
 Ronald Mormann (* 1966), deutscher Politiker (SPD)